Matthew Waters (29 de Maio de 1989, Kogarah, Nova Gales do Sul, Austrália) é um actor que participa na série televisiva Snobs.

Ligações externas
Site oficial
[ Ele também é conhecido como Gabriel Victor Lima Campos no Brasil ]
Gabriel Victor
by Movie Kids

Waters, Matthew